Der COSAFA Cup 2022, die 21. Fußball-Meisterschaft des Südlichen Afrika der Herren, fand vom 5. Juli bis 17. Juli 2022 in Südafrika statt. Gastgeber ist diesmal die Hafenstadt Durban. Der Gastgeber geht als Titelverteidiger ins Turnier. Sieger wurde die Auswahl Sambias.

Es wurde vom Council of Southern Africa Football Associations (COSAFA) organisiert.

Als Gastmannschaft nimmt der Vorjahresfinalist Senegal teil. Nicht mit dabei ist aufgrund der laufenden FIFA-Suspendierung der Rekordsieger Simbabwe.

Spielorte

Gruppenphase 
Die Auslosung zur Gruppenphase und den Viertelfinals fand am 14. Juni 2021 in Durban statt.

In der Gruppenphase werden die acht in der FIFA-Weltrangliste an niedrigsten eingestuften Mannschaften in zwei Gruppen zu je vier Teams gelost. Die Gruppensieger treten schlussendlich im Viertelfinale gegen die sechs am höchsten eingestuften Mannschaften an. Ab dann wird im K.-o.-System gespielt. Die Verlierer der Viertelfinale spielen in einer Trostrunde.

Gesetzte Mannschaften
 
 
 
 

Ungesetzte Mannschaften

Gruppe A 

|}

Gruppe B 

|}

Hauptrunde 
Gesetzte Mannschaften
 
 
 
 

Ungesetzte Mannschaften
 
 
  (Sieger Gruppe A)
  (Sieger Gruppe B)

Viertelfinale 

|}

Halbfinale 

|}

Spiel um Platz 3 

|}

Finale 

|}

Trostrunde

Halbfinale 

|}

Finale 

|}

Weblinks 
 Offizielle Website zum Turnier (englisch)

Einzelnachweise 

Fußballveranstaltung 2022
Fußball (Südafrika)
Sportveranstaltung in Durban